Claude Dubois (1931-), homme politique québécois ;
 Claude Dubois (1932-2022), pilote automobile belge ;
 Claude Dubois (1934-2022), illustrateur et scénariste de bande-dessinée français ;
 Claude Dubois (1947-), chanteur et auteur-compositeur québécois.